En Éthiopie, 
 Habro (awraja)
 Habro (woreda)